Outro může znamenat:

 outro (počítačové hry) – zakončovací část počítačových her
 outro (hudba) – skladba uzavírající album nebo koncert

Související články 
 Intro